Nelle telecomunicazioni, il Barker Code (codice di Barker), detto anche sequenza di Barker, è un tipo di codice adoperato come sequenza dirette per allargare lo spettro di un segnale, nello schema di trasmissione Direct Sequence Spread Spectrum.

Una sequenza di Barker è una sequenza di 1 e -1 di lunghezza finita N tale che la funzione di Autocorrelazione è definita come:

 
Per |K|<N, vale invece zero altrove.

Ha durata 2N+1 ed è limitata in ampiezza, cioè:  per K0

Sono note le sequenze di Barker solo per alcuni valori di N, in particolare sono note le sequenze per N=2,3,4,5,7,11,13. Per K pari si ha che , mentre per K dispari  quando N=3,7,11.
La caratteristica di questa famiglia di codici pseudo-causali è la facilità di sincronizzazione all'atto della ricezione tramite operazioni matematiche di correlazione. L'allargamento dello spettro attraverso questi codici viene effettuato prima della modulazione.

Collegamenti esterni 
 

Teorie delle telecomunicazioni